Willoughby peut désigner :

Patronyme

 Brian Willoughby (1957-), guitariste irlandais ;
 Catherine Willoughby de Eresby, duchesse de Suffolk, baronne Willoughby de Eresby (1519 – 1580) ;
 
 Digby Willoughby (1845-1901), aventurier britannique à Madagascar ;
 Francis Willoughby de Parham (vers 1614 – 1666), diplomate anglais ;
 Hugh Willoughby (mort en 1554), explorateur britannique de l'Arctique ;
 Kim Willoughby (1980-), joueuse de volley-ball américaine ;
 Robert Willoughby (1260-1317), 1er baron Willoughby d'Eresby ;
 Sam Willoughby (1991-), coureur de BMX australien ;
 Shannon Willoughby (1982-), joueuse néo-zélandaise de rugby à XV ;
 Timothy Willoughby (1954-2008), rameur d'aviron australien ;
 William Willoughby-Tottenham (1878-1962), militaire britannique puis homme politique fidjien.

Personnage de fiction
 John Willoughby personnage de fiction du roman Raison et Sentiments de Jane Austen.

Toponymes

Antigua

Australie
 Willoughby (Nouvelle-Galles du Sud)
 Ville de Willoughby

Angleterre
 Willoughby (Warwickshire)
 Willoughby (Lincolnshire)
 Willoughby on the Wolds, Nottinghamshire
 Willoughby Waterleys, Leicestershire

États-Unis
 Willoughby (Ohio)
 Willoughby Hills (Ohio)
 Willoughby Spit (Virginie)
 Rivière Willoughby (Vermont)
 Lac Willoughby (Vermont)

Voir aussi
 Willoughby le chien, chien de dessin animé ;
 Inspecteur Willoughby, série télévisée américaine des années 1960 ;
 Arrêt à Willoughby, un épisode de la série télévisée La Quatrième Dimension ;
 La Famille Willoughby, un film d'animation de 2020 ;
 Le willoughby est aussi un fromage des États-Unis.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais